Mej-čou může být:

 Mej-čou (prefektura) — prefektura v provincii Kuang-tung v Čínské lidové republice
 Mej-čou (ostrov) – ostrov v prefektuře Pchu-tchien v Čínské lidové republice